Sylvan ou Sylvans (du latin silva : « forêt, bois ») peut désigner :

Endroit 

 Sylvan Beach (New York) ;
 Sylvan (Illinois) ;
 le col Sylvan.

Nom

Musique 
 Sylvan (rock allemand)

Voir aussi